Unter einer Zonengrenze versteht man die Berührungsfläche zweier sich qualitativ unterscheidender Bereiche.

 Zonengrenzen im allgemeinen naturwissenschaftlichen und politischen Sprachgebrauch siehe unter Zone
 Grenzen innerhalb des von den Alliierten besetzten Deutschlands zwischen der britischen, amerikanischen, französischen und Sowjetischen Besatzungszonen
 Zonengrenzen während der Nachkriegsbesetzung Österreichs, siehe besetztes Nachkriegsösterreich
 in der Bundesrepublik verwendete Bezeichnung für die Grenze zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland, siehe innerdeutsche Grenze
 Grenze zwischen Tarifzonen eines Verkehrsverbundes, z. B. im Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) oder im Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) um Wien